Труа́-Фон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Ліможа, 30 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 117,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Труа-Фон на сайті французького Національного інституту географії
 Труа-Фон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Труа-Фон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Труа-Фон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Труа-Фон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез